Milbank steht für:

 Milbank (South Dakota), eine Stadt im US-Bundesstaat South Dakota

Milbank ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Milbank (* 1954), britische anglikanische Priesterin, Theologin und Literaturwissenschaftlerin
 Dana Milbank (* 1968), US-amerikanischer Journalist
 John Milbank (* 1952), britischer anglikanischer Theologe

Siehe auch:
 Milbanke